Nannosquilla är ett släkte av kräftdjur. Nannosquilla ingår i familjen Nannosquillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mantisräkor
Nannosquilla